Moutoki (eiland) - eiland in Nieuw-Zeeland
 Moutoki (rivier) - rivier in Gabon